Софья Юрьевна Друкер (Соня Гиршевна, 1907 — 1984) — советская певица (драматическое сопрано). Народная артистка БССР (1955).

Биография 
В 1930 окончила Белорусский музыкальный техникум. В 1930—1932 училась в Белорусской студии оперы и балета, в 1932-36 — в Белорусской консерватории. Совершенствовалась как артистка оперы в Белорусской студии оперы и балета. В 1933—1941 и 1944—1977 годах — солистка Государственного театра оперы и балета БССР. В годы Второй мировой войны пела в Саратовском театре оперы и балета.

Скончалась 21 апреля 1984 года.

Партии 
 «В пущах Полесья» А. В. Богатырёва — Авгинья
 «Михась Подгорный» Е. К. Тикоцкого — Марыся
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Ярославна
 «Русалка» А. С. Даргомыжского — Наташа
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Мария
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Лиза
 «Чародейка» П. И. Чайковского — Кума Анастасия
 «Черевички» П. И. Чайковского — Оксана
 «Аида» Дж. Верди — Аида
 «Тоска» Дж. Пуччини — Тоска
 «Страшный двор» С. Монюшко — «Часникова»
 «Запорожец за Дунем» С. С. Гулак-Артёмовского — Адарка
 «Обручение в Монастыре» С. С. Прокофьева — Дуэнья
 «Морозко» М. И. Красева — Фроська
 «Цыганский барон» И. Штрауса — Мирабелла

Примечания

Ссылки 
 

Оперные певцы и певицы СССР
Оперные певцы и певицы Белоруссии
Народные артисты Белорусской ССР
Выпускники Белорусской академии музыки
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
Родившиеся в Могилёвской губернии